Aisam-ul-Haq Qureshi – tennista pakistano
 Huma Qureshi – attrice indiana
 Nabeel Qureshi – scrittore statunitense
 Yasmin Qureshi – politica britannica